El término avioncito puede referirse a:

 Rayuela, juego de iniciación infantil.
 Avión de papel, avión de juguete hecho enteramente de papel.

Miscelánea 
 Alectrurus tricolor, nombre común de esta ave en Argentina.